Objekt kan syfta på:

 Objekt – en sammanhängande mängd materia, se kropp (fysik)
 Objet trouvé –  ett vardagligt, ofta massproducerat föremål som en konstnär valt ut och upphöjt till konst, se Objekt (konst)  
 Objekt (satsdel) – den satsdel som beskriver de ting och personer som medverkar i en sats utan att utgöra subjekt
 Objekt – en av de mest grundläggande begreppen inom mängdteorin, se element (mängdteori)
 Matematiskt objekt – ett tal eller en samling tal
 Objektorienterad programmering –  en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra
 Objekt (programmering) – en instans av en klass, det vill säga en slags simulering av en företeelse
 Objektgrafik – en helt skalbar metod att representera linjer, kurvor, ytor, former och kulörer med matematiska uttryck 
 Objektrelationsteori – en teori inom psykoanalysen om hur människor utvecklas till att känslomässigt relatera till och interagera med andra

Se även
 Objektiv
 Objektivism
 Objektivitet